Праця:
 Праця — діяльність людини для задоволення власних потреб і благ шляхом використання засобів праці
 Праця — трудовий процес певного фахівця
 Праця — певний вид оплачуваної трудової діяльності
 Праця — зусилля, напруження
 Праця — матеріалізований результат якоїсь роботи, діяльності; літературний твір, наукова робота або витвір мистецтва
 Праця — робота, функціонування машин і механізмів
 Праця — двотижневик, «присвячений справам працюючих мас», який виходив у Львові у 1878–1892 роках.

Посилання 
 Словник української мови